Persone uccise per violenza politica – nel 1982
 Persone uccise per violenza politica – nel 1983
 Persone uccise per violenza politica – nel 1984